Rothorn ist der Name folgender Berge:

 Zinalrothorn (4221 m), Kanton Wallis
 Oberrothorn (3414 m), bei Zermatt, Kanton Wallis
 Rothorn (Walliser Alpen) (3278 m), westlich über St. Niklaus, Kanton Wallis
 Rothorn (Berner Alpen) (3272 m), westlich über dem Grossen Aletschgletscher, Kanton Wallis
 Ferdenrothorn (3180 m), im Lötschental, Kanton Wallis 
 Unterrothorn (3104 m), bei Zermatt, Kanton Wallis
 Radüner Rothorn (3022 m), Kanton Graubünden
 Aroser Rothorn (2980 m), Kanton Graubünden
 Rothorn (Aostatal)
 Rothorn (Binn) (2887 m), (Punta della Rossa) Kanton Wallis östlich von Binn
 Parpaner Rothorn (2861 m), zwischen Arosa und der Lenzerheide im Kanton Graubünden
 Faldum Rothorn (2832 m), Kanton Wallis
 Rothorn (Radstädter Tauern) (2522 m), zwischen Flachau und Kleinarl, Land Salzburg
 Diemtigtaler Rothorn (2410 m), in der Spillgertengruppe, östlich von Zweisimmen, Kanton Bern
 Großes Rothorn (Loferer Steinberge) (2409 m), Loferer Steinberge, Tirol
 Großes Rothorn (Leoganger Steinberge) (2408 m), Leoganger Steinberge, Land Salzburg
 Rothornspitze (2393 m), in den Allgäuer Alpen, Vorarlberg
 Brienzer Rothorn (2350 m), Grenzberg der Kantone Bern, Luzern und Obwalden
 Rothorn (Lenk) (2276 m), bei Lenk, Kanton Bern
 Rothorn (Lechquellengebirge) (2239 m), im Lechquellengebirge, Vorarlberg
 Sigriswiler Rothorn (2051 m), oberhalb des Thunersees, Kanton Bern

Siehe auch:
 Rotes Hörnle 
 Rotehorninsel
 Rotehornpark
 Rothörnchen